Ambrieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ambrières, Marne, kommun, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Ambrières-les-Vallées, kommun,